Slovačka je podjeljena na krajeve  (pokrajine), a krajevi na okruge. Jedan okrug, s druge strane sastoji od nekoliko općina (Slovak "obec"), koje se sastoje od katastarskih područja .

Slovačka trenutno ima 79 okruga, glavni grad Bratislava podeljena je na 5 okruga, a grad Košice u 4 okruga.